Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1924 rozegrano w dniach 23 czerwca – 5 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Francis Hunter /  Vincent Richards -  Watson Washburn /  Richard N. Williams, 6–3, 3–6, 8–10, 8–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Hazel Wightman /  Helen Wills -  Phyllis Covell /  Kathleen McKane, 6–4, 6–4

Gra mieszana 
 Brian Gilbert /  Kathleen McKane -  Leslie Godfree /  Dorothy Shepherd-Barron, 6–3, 3–6, 6–3

Przypisy

Bibliografia 
 

1924 w tenisie ziemnym
1924 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019